Tazón puede hacer referencia a varios artículos:

Objetos
 Tazón, el recipiente de la vajilla de mesa;
 Tazón cantador tibetano, similar a una campana;

Deporte
  
 Tazón Azteca, torneo de fútbol americano en México;  
 Tazón Austral, final del campeonato de Football Americano Argentina;  
 Tazón Kilimanjaro 2011, primer partido de fútbol americano jugado en el continente de África;
 Tazón de las Estrellas, bowl de postemporada de fútbol americano, en México;  
 Tazon de la Libertad de 1968, evento en USA;
 Tazon de la Naranja, Orange Bowl en Estados Unidos;

Geografía
 Tazona, localidad de Albacete;
 Tazones, localidad de Asturias;

Enlaces externos